ЕОД — абревіатура, що може означати такі поняття:
 Електроодонтодіагностика
 Електронний обмін даними